Paama peut désigner :
 Paama, une petite île du Vanuatu ;
 le paama, la langue parlée sur cette île.